Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1960 года прошёл 23 — 24 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 29 конькобежцев из 9 стран. Чемпионом Европы стал норвежский скороход Кнут Йоханнесен, призёрами — представитель СССР Борис Стенин и норвежец Роальд Ос.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1960 год в конькобежном спорте
Январь 1960 года
Спорт в Норвегии в 1960 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в 1960 году
Чемпионаты Европы в Норвегии